Statistika Maltese Premier League v sezoně 1931/32.

Přehled 
Hrály čtyři týmy a šampionem se stala Valletta United.

Tabulka

Reference 

Maltese Premier League
Fotbal v Evropě v roce 1931
Fotbal v Evropě v roce 1932